SMS Drache ist der Name folgender Kriegsschiffe:

 SMS Drache (1861), Panzerschiff der Drache-Klasse der k.u.k. Monarchie
 SMS Drache (1865), Kanonenboot der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Drache (1908), Artillerietender der deutschen Kaiserlichen Marine und Artillerieschulboot der Reichsmarine und Kriegsmarine
 SMS Drache (1907), Hochsee-Torpedoboot der K.u.k Kriegsmarine, siehe Kaiman-Klasse #Liste der Einheiten